Degerfors landskommun kan syfta på:
Degerfors landskommun, Värmland
Degerfors landskommun, Västerbotten